Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 730 dans le monde.

 Route 730 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route nationale 730 en France